Stěrka může být:

 Stěrka (materiál) – jemná hmota používaná ve stavebnictví
 Stěrka (nástroj) – nástroj, používaný například v gastronomii

Související články 
 Špachtle